Свя́то Трі́йці — християнське свято на честь Трійці, у католицькій традиції більш знане як торжество Зіслання Святого Духа, у протестантів — як П'ятдесятниця.

Також цей термін може означати:
 Свято Трійці — католицьке свято на честь Пресвятої Трійці, що відзначається в наступну неділю після торжества Зіслання Святого Духа;
 Свято Трійці — пам'ятна монета Національного банку України на честь свята, випущена в 2004 році;
 Свято Трійці — срібна пам'ятна монета Національного банку України, випущена в 2004 році.